O Cruzeiro do Sul Futebol Clube foi um extinto clube de Petrópolis fundado em 6 de Julho de 1915.

Títulos
 Campeonato Citadino de Petrópolis: 2 (1953 e 1954)

Clubes de futebol extintos de Petrópolis
Clubes de futebol fundados em 1915
Fundações no Brasil em 1915